Drescher ist

 eine veraltete Berufsbezeichnung, siehe Dreschmaschine
 ein daher rührender Familienname, siehe Drescher (Familienname)
 eine österreichische Band, siehe Drescher (Band)
 eine Haiart mit besonderem Schwanz, siehe Fuchshai
der Name einer Unternehmensgruppe, siehe Drescher (Unternehmen)

Siehe auch:
 Trescher